Илиади:

 Илиади, Алексей (1945) — советский футболист.
 Илиади, Ангелики (1977) — греческая певица.